Havlova bouda může být:

 Havlova bouda (Krkonoše, Velká Paseka) – horská bouda v Peci pod Sněžkou v lokalitě Velká Paseka
 Havlova bouda (Krkonoše, Výrovka) – dnes již neexistující horská bouda v Peci pod Sněžkou v lokalitě Výrovka